Ordinárij (latinsko ordinarius - reden, urejen) ima več pomenov:

 redni vseučiliški profesor, 
 (šolski) razrednik, 
 nadškof oz. škof, ki upravlja nadškofijo oz. škofijo, 
 ordinirajoči zdravnik (v bolnišnici),
 v heraldiki preprosta geometrijska podoba na grbu, širša od črte ali delitve polja.